Санта Вирхинија има више значења:

 Санта Вирхинија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Вирхинија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Вирхинија (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Вирхинија (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Вирхинија (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Вирхинија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Вирхинија (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику